Йоан Тарханиот () византийски аристократ, военачалник и администратор при управлението на император Андроник II Палеолог. Въпреки че е роднина на императорите от рода на Палеолозите, Йоан Тарханиот става известен като един от лидерите на арсенитското движение, подкрепящо отстранения константинополски патриарх Арсений Авториан, който оспорва легитимността на Палеологовата династия. Заради подкрепата си за арсенитите Йоан изтърпява различни периоди на заточение и затвор при Михаил VIII Палеолог и при Андроник II Палеолог.
През 1298 – 1299 г. е начело на военната кампания на Андроник II срещу турците в Анатолия. Неговите административни реформи и почтеност укрепват византийската власт в малоазийските провинции, но предизвикват гнева на местните магнати, които го принуждават да се оттегли от поста си.

Биография 
Йоан Тарханиот произхожда от изтъкнато и благородно семейство: баща му Никифор Тарханиот е велик доместик на Никейската империя при управлението на император Йоан III Дука Ватаци и подкрепил възцаряването на Михаил VIII Палеолог, чиято сестра Мария Палеологина била негова съпруга. Йоан е най-малкият от тримата синове на Никифор Тарханиот и Мария Палеологина. След възцаряването на Михаил VIII Йоан и братята му били приети да живеят в императорския дворец. Самият Йоан се отличава рано като войник, сражавайки се в кампанията на вуйчо си Йоан Палеолог срещу епирския деспот Михаил II Дука Комнин през 1262 г.

Скоро обаче Йоан Тарханиот преминава в опозиция на Палеолозите и през 1266 г. изпъква като един от водачите на арсенитите – поддръжници на бившия константинополски патриарх Арсений Авториан, който отлъчил Михаил VIII Палеолог, след като последният узурпирал императорската власт и ослепил законния император Йоан IV Дука Ласкарис. Арсенитите не признавали отстраняването на патриарх Арсений Авториан и неговите наследници на патриаршеския престол, поради което били подложени на преследване от властта. Поради тази причина арсенитите не признавали и властта на император Андроник II Палеолог, към когото се отнасяли като към сина на отлъчения узурпатор, който бил коронясан от нелегитимния патраирх, водача на антиарсенитите Йосиф I Галисиот. След неуспеха на Андроник II Палеолог да постигне помирение с арсенитите на събора в Адрамитон през 1284 г., Йоан Тарханиот става лидер на радикалното крило на арсенитите, докато начело на по-умерените арсенити застава арсенитският монах Йоакинт. Впоследствие Йоан Тарханиот прекарва дълго време в заточение и в затвора: през 1283 г. или 1289 г. той е заточен в град Хеле, а след това е поставен под домашен арест в Константинопол. Освободен за кратко през 1296 г., през 1297 г. Тарханиот отново е арестуван и този път хвърлен в затвора на Влахерна.

През 1298 г. обаче военният талант на Йоан Тарханиот става необходим на Андраник II Палеолог в Мала Азия, където турците от Ментеше отново започват да навлизат във византийските територии, след като през 1293 – 1295 г. веднъж вече били отблъснати оттам от пълководеца Алексий Филантропин. Експедицията на Филантропин обаче завършила с бунта на последния, подкрепен от местното население, което още пазело добрия спомен за управлението на Никейските Ласкариди и ненавиждало Палеолозите. За да не би Тарханиот, заклетият арсенит, да повтори историята с Филантропин, император Андроник II Палеолог първоначално изтръгнал от него лична клетва за вярност, след което го поставил за военен командир в южния и най-застрашен регион от малоазийските владения на империята – долината на река Меандър. Там Йоан Тарханиот постига бързи успехи не само на бойното поле, но най-вече в реорганизацията на местната администрация и изкореняването на корупцията, поради която много от местните прониарни владения, предназначени първоначално за издръжка на армията, били отчуждени от законните им собственици. Изглежда, че Тарханиот извършил преоценка и преразпределение на тези земи, което се оказало толкова сполучлива мярка, че не само армията му увеличила своята численост, но били събрани и средства за комплектоването на малък ескадрон от кораби.

Успехите на Тарханиот обаче предизвикват недоволството на местните магнати, които печелили от предишната ситуация в областта, както и на местното антиарсенитско духовенство. Накрая някои прониари, които били лишени от прониите си в резултат на реформите на Йоан, се свързали с антиарсенитския митрополит на Филаделфия Теолепт и обвинили Йоан Тарханиот в подготовка на бунт срещу централната власт. Изправен пред недоволството на местните аристократи, вероятно в средата на 1300 г. Йоан бил принуден да отплава за Солун, където по това време се намирал императорът. Там Йоан, изглежда, отново бил арестуван и затворен, тъй като през 1304 г. се споменава за повторното му освобождение от затвора. След неговото заминаване ситуацията в Мала Азия бързо се влошава, тъй като реформите му били прекратени и изоставени, а парите за местните армии отново потекли в джобовете на местните елити. В резултат на това скоро започнало бързо разложение на византийските войски в региона, от които множество наемници започнали да дезертират заради ниското заплащане, а това от своя страна отворило пътя за пълния упадък на византийската власт в Мала Азия през следващото десетилетие.

С Йоан Тарханиот е идентифициран един Комнин Тарханиот Дука Кантакузин, който починал през 1321 г. и който бил чичо на император Йоан VI Кантакузин.

Бележки

Източници 

 

 

Византийски военачалници
Тарханиоти